DNALinux est une distribution Linux disponible sous forme de live CD incluant des outils de bio-informatique. Si la version 0.5 est basé sur Slax, les versions plus récentes, nommées VDE (Virtual Desktop Edition), sont basées sur Xubuntu.

DNALinux n'a pas connu de version nouvelle depuis 2009.

Logiciels disponibles dans DNALinux VDE :
 NCBI BLAST 2.2.16
 NCBI NetBLAST 2.2.16
 EMBOSS 4.1.0
 ESIM4 (EMBOSS SIM4)

 MSE 1.0.0
 Phylip 3.6b
 Biopython 1.43
 BioPerl
 Kalign 1.04
 Clustalx and Clustalw 1.83

 njplot
 Polyxmass 0.9.7
 Primer3
 Rasmol 2.7.2.1.1
 Sigma-align 1.0
 t_coffe 2.50

 xviewg
 Treeviewx 0.5.1
 hmmer 2.3.2
 NCBI-epcr
 Cn3D NCBI Database Viewer
 DDV Sequence Alignment Viewer

 Entrez NCBI Database Querying Tool
 OneD Biological Sequence Viewer
 PyMOL Molecular Graphics System
 Sequin DNA Sequence Submission Tool

Voir aussi

Article connexe 
 Xubuntu

Lien externe 
  Site officiel

Distribution dérivée d'Ubuntu
Live CD